Der Rajon Slowjanoserbsk (ukrainisch /; russisch /) ist eine 1966 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 830 km² und eine Bevölkerung von etwa 50.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Slowjanoserbsk.

Er wurde am 1966 gegründet, bestand aber schon in anderer Form zwischen 1923 und 1949, ist seit 2014 teilweise durch die Volksrepublik Lugansk besetzt und steht somit nicht direkt unter ukrainischer Kontrolle.

Mit dem 7. Oktober 2014 wurden die Landratsgemeinden Krymske (mit den Dörfern Krymske/Кримське, Prytschepyliwka/Причепилівка und Sokilnyky/Сокільники) und Trjochisbenka (mit den Dörfern Trjochisbenka/Трьохізбенка, Krjakiwka/Кряківка und Orichowe-Donezke/Оріхове-Донецьке) sowie die Dörfer Lobatschewe/Лобачеве und Lopaskyne/Лопаскине (als Teil der Landratsgemeinde Schowte) aus dem Rajon ausgegliedert und dem Rajon Nowoajdar angeschlossen. Am 11. Februar 2015 wurden dann noch Teile des Siedlungsratsgebiets von Frunse (mit dem Dorf Scholobok/Жолобок) dem Rajon Popasna angeschlossen.

Geographie 
Der Rajon liegt im Süden der Oblast Luhansk im Osten des Donezbeckens, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Nowoajdar, im Nordosten an den Rajon Stanytschno-Luhanske, im Osten an die Stadt Luhansk, im Südosten an den Rajon Lutuhyne, im Südwesten an den Rajon Perewalsk sowie im Westen an den Rajon Popasna.

Durch den Rajon fließen die Flüsse Siwerskyj Donez, Luhan, Bila (Біла), Losowa (Лозова) und der Komyschuwacha (Комишуваха), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 90 und 230 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in eine Stadtratsgemeinde, 5 Siedlungsratsgemeinden und 7 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 5 Siedlungen städtischen Typs
 37 Dörfer
 3 Ansiedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 http://slavyanoserbsk.com/ (russisch)

Siehe auch 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Slowjanoserbsk